

Села:
 Стадниця — Вінницька область, Вінницький район
 Стадниця — Київська область, Тетіївський район
 Стадниця — Полтавська область, Котелевський район

Селище:
 Стадниця — Черкаська область, Городищенський район

Станція:
 Стадниця — зупинний пункт Жмеринської дирекції Південно-Західної залізниці

Стадниця — село у Ґолдапському повіті, Польща.